Ядзима, Майми — японская певица, участница гёрл-группы °C-ute.
 Ядзима, Синъя (род. 1994) — японский футболист, полузащитник.
 Ядзима, Такуро — японский футболист, выступающий в Джей-лиге за клуб «Кавасаки Фронтале».